«Пудра» () — американский фантастический художественный фильм 1995 года, поставленный режиссёром Виктором Сальвой. Фильм повествует о молодом человеке по прозвищу «Пудра», наделённом высоким интеллектом и даром к телепатии, который из-за отличной от других внешности постоянно сталкивается с людской злобой и непониманием.

Сюжет 

В женщину на последнем сроке беременности ударяет молния. По какой-то неведомой причине она умирает только в больнице, а ребёнок рождается живым. Он — Пудра — главный герой фильма, альбинос и обладает паранормальными способностями. В первые же минуты жизни Пудры от него отказывается отец. Далее его жизнь — непрерывная пытка среди людей, неспособных принять новое, боящихся и ненавидящих его только потому, что он не такой, как все остальные.

В ролях 
 Шон Патрик Флэнери — Джереми «Пудра» Рид
 Мэри Стинберджен — Джессика «Джей Си» Колдуэлл
 Лэнс Хенриксен — шериф Даг Барнум
 Джефф Голдблюм — Дональд Рипли
 Брэндон Смит — помощник Харли Дункан
  — Джон Бокс
 Сьюзан Тайррелл — Максин
 Рэй Уайз — доктор Аарон Стриплер

Награды 
 «MTV Movie Awards» — Лучший актёрский дебют: Шон Патрик Флэнери
 «Gérardmer Film Festival» — Приз зрительских симпатий: Виктор Сальва

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы США в жанре фэнтези
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы Виктора Сальвы
Фильмы США 1995 года
Фильмы Hollywood Pictures
Фильмы Caravan Pictures
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита